Alberto Delfrati – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Carlo Delfrati – musicologo italiano